

В рабочем состоянии 
Паровозы, годные к эксплуатации на июнь 2020 года.

Паровозы-памятники (монументы) и экспонаты

Примечания 

Паровозы Э
паровозов Э